Willis může být:

příjmení osob
 Bruce Willis (* 1955) – americký herec
 Greg Willis (19??–2016) – americký baskytarista
 Chris Willis (* 1969) – americký zpěvák a skladatel
 Ike Willis (* 1955) – americký rockový kytarista a zpěvák
 Larry Willis (1942–2019) – americký jazzový pianista a skladatel
 Nick Willis (* 1983) – novozélandský sportovec běžec
 Paul Willis (* 1945) – britský kulturolog
 William Willis (1841–1923) – britský vynálezce platinotypie
 Rumer Willis (* 1988) – americká herečka
 Helena Willisová (* 1964) – švédská ilustrátorka a autorka dětských knih

křestní jméno
 Willis Carrier (1876–1950) – americký vynálezce
 Willis Eugene Lamb (1913–2008) – americký fyzik, nositel Nobelovy ceny
 Willis Lee (1888–1945) – americký admirál a sportovní střelec

jiný význam
 Willis Tower – mrakodrap v Chicagu
 Willisův okruh viz Cévní zásobení mozku

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení